Il doppio del torneo di tennis Tampere Open 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Peter Svensson e Lars-Anders Wahlgren che hanno battuto in finale Christer Allgårdh e Tobias Svantesson 7-5, 6-7, 6-3.

Teste di serie 

 Peter Svensson /  Lars-Anders Wahlgren (Campioni)
 Christer Allgårdh /  Tobias Svantesson (finale)

 Thierry Champion /  Francois Errard (primo turno)
 Hendrik Jan Davids /  Jacco Eltingh (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tampere Open 1989